Hartvig Asche Schack er navnet på flere personer:

 Hartvig Asche Schack (død 1692) – dansk officer
 Hartvig Asche Schack (død 1734) – dansk officer, søn af den foregående